Club de Fútbol Gandía – hiszpański klub piłkarski, grający w Preferente, mający siedzibę w mieście Gandia.

Sezony 

 13 sezonów w Segunda División B
 43 sezony w Tercera División

Byli piłkarze 
 Raúl Bravo

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1947